Francisco Trujillo Gurría kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco Trujillo Gurría, Comalcalco, ort, Tabasco, 
 Francisco Trujillo Gurría, Cárdenas, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar